Tscherjomuchino () ist ein Name russischer Orte:
 Tscherjomuchino (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Karlshof, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Tscherjomuchino (Leningrad), Siedlung in der Oblast Leningrad
 Tscherjomuchino (Twer), Dorf in der Oblast Twer